Novotróitskoie (Dalnerétxenski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Novotróitskoie (Anútxinski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Novotróitskoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia